

Шевельовська — присілок, Ілезське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область
 Шевельовська — присілок, Маркушевське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область